Tërstena steht für:

Orte:
 Tërstena (Mitrovica), Dorf im Norden des Kosovo

Personen:
 Shaban Tërstena (* 1965), jugoslawischer bzw. nordmazedonischer Ringer, siehe Šaban Trstena